Канунгу — топоним.

 Канунгу (город) — город в Уганде.
 Канунгу (округ) — округ в Уганде.